Mezzanine bezeichnet:

 Mezzanine (Album), ein Album von Massive Attack
 Mezzanine-Kapital, eine Finanzierungsart
 Mezzanine-Board, ein elektrotechnisches Bauteil

Außerdem
 Théâtre de la Mezzanine in Lieusaint bei Paris

Siehe auch:
 Mezzanin – Halb- oder Zwischengeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes